

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wólka Zaleska – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Pokrzywnica 
 Wólka Zaleska – przysiółek wsi Zaleszany w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Zaleszany
 Wólka Zaleska – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Wyszki